Atkinson může být:

příjmení
 viz Atkinson (příjmení)

ostatní
 Atkinson County – okres ve státě Georgie v USA
 Clement Atkinson Memorial Hospital – historická nemocniční budova v Coatesville v Pensylvánii